George Brett kan avse:

George Brett (basebollspelare) (född 1953), amerikansk basebollsspelare, upptagen i Hall of Fame
George Edward Brett (1829–1890), brittiskfödd amerikansk bokförläggare
George Brett (general) (1886–1963), amerikansk general i flygvapnet under andra världskriget
George Platt Brett den äldre (1859–1936), brittiskfödd amerikansk ordförande och bokförläggare, son till George Edward Brett
George Platt Brett den yngre (1893–1984), amerikansk bokförläggare, son till George Platt Brett d.ä.